Austria:
 Rohrendorf an der Pulkau – dzielnica Pulkau
 Rohrendorf bei Krems – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land